Шаблыкино — название населённых пунктов в России:

 Шаблыкино — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Шаблыкино — деревня в Красносельском районе Костромской области.
 Шаблыкино — деревня в Истринском районе Московской области.
 Шаблыкино — деревня в Пушкинском районе Московской области.
 Шаблыкино — посёлок городского типа в Шаблыкинском районе Орловской области.
 Шаблыкино — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.
 Шаблыкино — село в Ишимском районе Тюменской области.

См. также 
 Шаблыкин